Атомэнергоремонт — генеральный подрядчик по техническому обслуживанию и ремонту оборудования атомных станций и других промышленных предприятий. Российская специализированная ремонтная организация атомно-энергетической отрасли.

Является дочерним предприятием российской энергетической компании Концерн Росэнергоатом. На 2020 год компания выполняет более 70 % ремонтных работ на российских площадках АЭС.

История 
Атомэнергоремонт появился в 1983 году для выполнения ремонтных работ и обеспечения работоспособности АЭС. К середине 1980-х штат работников насчитывал более 3,5 тысяч специалистов.

В 1986-м году более 600 специалистов компании участвовало в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

К 2006 году в структуре предприятия уже 8 филиалов на 8 атомных станциях России. В 2012 году был открыт ряд участков на других предприятиях атомной отрасли и за её пределами — в Белоруссии и Армении. С тех пор был проведён ряд работ по ремонту и модернизации основного оборудования ТЭЦ и гидрометаллургического завода на Приаргунском производственном горно-химическом объединении. Началось активное сотрудничество с предприятием Атомфлот в Мурманской области, были проведены работы на ледоколах «Вайгач», «50 лет Победы», «Таймыр».

В 2017 году более 5 % персонала Атомэнергоремонта выполняли работы на зарубежных АЭС (Армянская АЭС, Белорусская АЭС). В будущем планируется расширить географию работ. На очереди АЭС «Аккую»(Турция), «Руппур» (Бангладеш) и «Ханхикиви» (Финляндия).

Генеральный директор — Петров Сергей Владимирович, главный инженер Черников Алексей Аркадьевич.

Примечания

Литература 
 
 Минаев В. И. Стратегия сервисной организации отраслевого холдинга на примере ОАО" Атомэнергоремонт" // Контроллинг. — 2012. — №. 43. — С. 62-66.

Ссылки 
 .
 Атомный сервис: российские методы ремонта и обслуживания АЭС
 Персонал «Атомэнергоремонта» успешно завершил работы по обвязке атомного реактора ледокола «Арктика»
 Атомэнергоремонт завершил очередной этап модернизации оборудования Армянской АЭС
 
Инжиниринговые компании России
Атомные электростанции
Росатом
Предприятия Росатома